Села:
 Бойове — Донецька область, Маріупольський район
 Бойове — Запорізька область, Чернігівський район
 Бойове — Херсонська область, Генічеський район